Rejotangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Rejotangan, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Rejotangan, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar